Als Militäreisenbahn werden bezeichnet

 Bahnstrecken, die vom Militär aus taktischen, Ausbildungs- oder Logistikzwecken finanzierte und/oder betrieben werden, siehe Militärbahn; 
 Bahnstrecken, die primär aus strategischen Gründen errichtet wurden, siehe Strategische Bahn;
 für militärische Zwecke betriebene Feldbahnen, siehe Heeresfeldbahn.